Deus É Pai é um curta metragem de animação brasileiro de 1999, escrito e dirigido por Allan Sieber, e com as vozes de Edu K. (Jesus), Otto Guerra (Deus) e Denise Garcia (psicóloga). Foi vencedor na mostra competitiva do Festival de Gramado. O filme se pauta pela estética do Dogma 1,99.

Sinopse 
Deus e Jesus recorrem a uma sessão com uma psicóloga para resolverem seus problemas de relacionamento.

Filmes do Brasil de 1999
Curtas-metragens de animação do Brasil
Curtas-metragens em língua portuguesa
Filmes de animação do Brasil
Filmes com temática religiosa